Крю́ков канал — один из каналов в Санкт-Петербурге.

История 

Крюков канал прорыт от Адмиралтейского канала в районе нынешней площади Труда до Фонтанки.

Первоначально прорыт в 1719—1720 годах от Невы до Мойки в транспортных целях. С 1738 года — современное название по имени подрядчика Семёна Крюкова. При строительстве Благовещенского моста часть, проходившая через нынешнюю площадь Труда, была заключена в трубу, которая сохранилась до наших дней.

С 1830 года Крюковым каналом стал называться и участок от Мойки до Фонтанки, также прорытый для создания водной коммуникации, но не оправдавший своего назначения. В 1801—1807 годах обустроены гранитные набережные.

Географические сведения 
Длина 1,5 км, ширина до 20 м, а глубина составляет 2 м. Вместе с Адмиралтейским каналом Крюков канал отделяет остров Новая Голландия от 2-го Адмиралтейского острова.

Мосты 

 Смежный мост
 Старо-Никольский мост
 Кашин мост
 Торговый мост
 мост Декабристов
 Матвеев мост

См. также 
 Набережная Крюкова канала

Примечания

Литература 
 
 
 
 По малым рекам и каналам Санкт-Петербурга. СПб.: Лениздат, 2001.
 

Каналы Санкт-Петербурга
Адмиралтейский район